Северный дублёр Кутузовского проспекта (СДКП) — строящаяся платная бессветофорная автомобильная дорога в Москве. Наряду с южным дублёром будет способствовать разгрузке Кутузовского проспекта.

Северный дублёр Кутузовского проспекта протянется от делового центра «Москва-Сити» до Молодогвардейской развязки на МКАД. Длина основного хода дороги составит 10 км (со съездами — 11 км). Запустить движение по автодороге планируется в 2023 году.

Трассировка 
Северный дублёр Кутузовского проспекта протянется от делового центра «Москва-Сити». Он перейдёт Москву-реку по новому мосту вдоль железнодорожного моста, и далее с южной стороны от путей Смоленского направления Московской железной дороги по промзонам. В районе станции Кунцево I магистраль по эстакаде перейдёт на северную сторону железной дороги. После платформы Рабочий Посёлок магистраль пойдёт вдоль Усовской ветки до Молодогвардейской развязки.

Продолжением магистрали за МКАД станет Северный обход Одинцова.

На всем протяжении трассы будет шесть полос для движения, кроме въезда в «Москва-Сити» — там обустроят четыре полосы.

Строительство 
Строительство дублёра началось в сентябре 2018 года с возведения многоуровневой развязки на пересечении будущей магистрали с Шелепихинской набережной и Третьим транспортным кольцом. По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, развязка обеспечит выезд транспорта с дублёра Кутузовского проспекта на прилегающие участки дорог.

13 февраля 2019 года началась подготовка территории для строительства дублёра.

Критика 
В 2018 году жители Западного административного округа Москвы протестовали против строительства дублёра. В своей жалобе жители настаивают, что публичные слушания проекта были проведены с нарушениями, сам план трассы не прошел государственную экологическую экспертизу и противоречит закону Москвы «О защите зелёных насаждений», потому что предполагает вырубку леса.
Согласно схеме проекта (см. рис. «Наложение плана функционально-планировочной организации территории на реальный снимок территории расположения яблоневого сада в районе Парка Победы»), пострадает порядка 90 % яблоневого сада в районе Парка Победы и метро «Славянский бульвар».

В ЕСПЧ зарегистрирован иск граждан по поводу нарушения их прав при сооружении Северного дублера Кутузовского проспекта.
В рамках подготовительных работ для сооружения СДКП в декабре 2020 года начались работы по освобождению территории от части зеленых насаждений, входящих в состав яблоневого сада и рощи в районе Парка Победы. Согласно первоначальным планам на месте зеленой зоны должен был быть построен пункт взимания платы за проезд по магистрали. Однако проект был изменен и от вырубки зеленых насаждений в этом месте решено было отказаться.

См. также 
 Кутузовский проспект
 Южный дублёр Кутузовского проспекта
 Северный обход Одинцова

Примечания

Ссылки 
 
 Тема на форуме Roads.ru

Автомобильные дороги Москвы